Organisations progressistes de Suisse (en allemand)

Patronyme 

 Amparo Poch y Gascón (1902-1968), est une médecin espagnole, militante féministe libertaire, pacifiste et anarchiste.
 Jacques Poch (1912-2009), est un homme d'affaires français.
 Pablo Pérez-Mínguez Poch (1946-2012), est un photographe espagnol.
 Rudolf Poch (1870-1921), est un ethnologue, anthropologue et explorateur autrichien.

Toponyme 

 La Maison Poch est une bastide située à Sauve dans le département du Gard dans le sud de la France.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique